Robert von Artois ist der Name folgender Personen:
* Robert (I.) von Artois (1216–1250), Graf von Artois und Stammvater des Hauses Artois, siehe Robert I. (Artois) 
 Robert (II.) von Artois (1250–1302), Graf von Artois und Regent im Königreich Neapel, siehe Robert II. (Artois)
 Robert (III.) von Artois (1287–1342), Graf von Artois und von Beaumont-le-Roger, siehe Robert III. (Artois)